Belloch est un nom propre français et catalan qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1953-2013), actrice espagnole de doublage ;
  (1824-1904), archéologue catalan, propriétaire du Museu zoològic comte de Belloch ;
  (1918-1984), juge et homme politique espagnol ;
 Juan Alberto Belloch (1950-), juge et homme d'État espagnol.

Noblesse 
  (en catalan : Bell-lloch), Comté de Belloch, titre de noblesse espagnol ;
  (en catalan : Bell-lloch), Vicomté de Belloch, titre de noblesse espagnol.

Toponyme 

 Belloch ou Bell-Lloc, nom catalan de l'ancienne commune française de Belloc qui signifie « Beau Lieu », aujourd'hui hameau de Villefranche-de-Conflent dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Architecture 
 Église Saint-Pierre de Belloch, église catholique de la commune française de Vinça dans le département des Pyrénées-Orientales.

Références 

Patronyme catalan